Агонсильо — многозначный термин.

Топоним
 Агонсильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).

Фамилия
 Агонсильо, Марсела (1859—1946) — борец за независимость Филиппин.
 Агонсильо, Теодоро (1912—1985) — филиппинский историк.
 Агонсильо, Фелипе (1859—1941) — филиппинский адвокат, дипломат.